Geografie
 Lang (Steiermark), Oostenrijkse gemeente
 Lang (eiland), een eilandje bij Sumatra
 Personen
 Kunst & cultuur
 Bernard Lang, Oostenrijks componist
 Fritz Lang, Oostenrijks filmregisseur, scenarioschrijver en filmproducent
 Jeff Lang,Australische zanger en slidegitarist
 Jonny Lang, Amerikaanse blues- en gospelzanger
 Katherine Kelly Lang, Amerikaans soapactrice
 Lang Lang, Chinees pianist
 Marcel Lang, Zwitsers tenor
 Stephen Lang, Amerikaans acteur en toneelschrijver
 Politiek
 Jack Lang, Frans politicus
 Jack Lang, Australisch politicus
 Hedi Lang, Zwitsers politica
 Michelle Lang, verslaggeefster van de Calgary Herald
 Sport
Czesław Lang, Pools wielrenner
 Hermann Lang, Duits Formule 1-coureur
 Martha Lang, Amerikaans golfster
 Michael Lang, Zwitsers voetballer
 Oliver Lang, professioneel Amerikaans paintballspeler
 Robert Lang, Zwitsers wielrenner
 Sigrid Lang, Duits wintertriatlete
Noa Lang, Nederlandse voetballer
 Wetenschap
 Georg Heinrich Lang, Duits luthers theoloog, geestelijke en auteur
 Mabel Lang, Amerikaans archeologe en specialist in Oudgriekse en Myceneense cultuur
 Serge Lang, Amerikaans wiskundige
 Viktor von Lang, Oostenrijks natuurkundige
 Werner Lang, Duits automobiel-ingenieur
 Personages  
 Felicia Lang, personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break
 Lana Lang, personage uit Superman
 Scott Lang, Superheld (Antman) uit de Marvel stripreeks
 Victor Lang, Personage uit Desperate Housewives
 Diversen
 groot van lengte